Гроссу́вр () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Санкуэн. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18106.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к югу от Парижа, в 140 км юго-восточнее Орлеана, в 50 км к юго-востоку от Буржа.

По территории коммуны проходит  и протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 296 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 176 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 103 были экономически активными, 73 — неактивными (показатель активности — 58,5 %, в 1999 году было 60,9 %). Из 103 активных работали 90 человек (53 мужчины и 37 женщин), безработных было 13 (7 мужчин и 6 женщин). Среди 73 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Гроссувр (XIII век). Исторический памятник с 1993 года
 Бывший металлургический завод (XIX век). Исторический памятник с 1999 года
 Музей кузнечного дела и промышленности региона

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер